Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bryan Shelton e Todd Witsken che hanno battuto in finale Pablo Albano e Javier Frana 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Steve DeVries /  Jacco Eltingh (semifinali)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (semifinali)

 Pablo Albano /  Javier Frana (finale)
 Royce Deppe /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1993